Гершфельд Григорій Ісаакович (1883-1962) — молдовський, російський та український композитор, педагог і скрипаль.
 Гершфельд Давид Григорович (1911-2005) — український та молдовський диригент, композитор, заслужений діяч мистецтв Молдовської РСР.

Єврейські прізвища